Вельдховен (; ) — муніципалітет і місто на Гендерному потоці (Gender (stream)) в південній частині Нідерландів, розташований в Столичному регіоні Ейндговена (Metropoolregio Eindhoven) тільки на південно - захід від Ейндговена.

Топографія 

Голландська топографічна карта Вельдховена (місто), грудень 2013 року

Населення 
Сучасне місто Вельдховен - це агломерація колишніх сіл, які у ХХ столітті зрослись, утворивши одну велику заміську територію, що відповідає потребам міського сполучення Ейндговена. Села - це власний Вельдховен на південному заході, Меервельдховен на південному сході, Ерле на заході та Зеельст на північному сході. Новий центр міста був побудований між Зельстом та Вельдховеном.

Економіка 
У Вельдховені знаходиться штаб-квартира виробника високотехнологічного (напівпровідникового) літографічного обладнання ASML. ASML займає найвищу будівлю (83 метри) у Вельдховені. Муніципалітет має велику промислову та офісну зону вздовж потоку Ґендер, яка також включає другу за величиною лікарню в міському регіоні Ейндговена - Máxima Medisch Centrum.

Центр Вельдховена 
Veldhoven Centrum має 113 комерційних магазинів із відомими брендами, що охоплюють ресторани харчування, повсякденні продукти, модні товари, ювелірні вироби та банки. У Центрі є такі служби, як Бібліотека Вельдховен, Муніципалітет Велдховен, Міська безпека Тригіона та ВВВ Вельдховен. Магазини Вельдховена відкриваються о 11 ранку кожного понеділка. Щомісяця у Центрі працює тижневий ринок фруктів та продуктів.

Культура 
Щорічний фестиваль Cult en Tumult пропонує різноманітну програму мистецтва та культури в широкому розумінні. Театр Шальма знаходиться поруч із City Centrum.

Розмовною мовою є Кемпенлендс (східно-брабантський діалект, який дуже схожий на розмовну голландську).

Транспорт 
Аеропорт Ейндговена розташований поблизу Вельдховена на кордоні з Ейндговеном у підрозділі Меерховен і розташований на автомагістралях A2 і A67. Вельдховен не підключений до голландської залізничної системи; поблизу Ейндговена.

Видатні люди 

 Ян Корнеліус ван Самбек (1886 у Вельдховені - 1966 у Кабанга), голландський білий Отець місіонер у Танганьїці
 Маріус ван Амелсвоорт (1930 - 2006 у Вельдховені), голландський політик і дипломат
 Гендрик Стооф (народився в 1962 р. У Вельдховені), професор теоретичної фізики в Утрехтському університеті
 Рауль ван Грінсвен (нар. 1974) сценічне ім'я DJ Zany, жокей, який володіє Fusion Records, живе у Вельдховені
 Джессі Сеунтьєнс (нар. 1980 р. В Ерле) під псевдонімом Джессілін, нідерландський ді-джей
 Теун Луйккс (нар. 1986 р. У Вельдховені), голландський актор

Спорт 

 Тун Гертс (1932 у Вельдховені - 2017), гондерський каноєр на спринті, срібний призер на літніх Олімпійських іграх 1964 року
 Пако ван Мурсель (нар. 1989 р. У Вельдховені) - голландський футболіст із 280 клубними шапками
 Генріке Гоорхуйс (нар. 1990 р. У Вельдховені), голландський карикатурист та ілюстратор
 Мілоу ван дер Хайден (нар. 1990 р. У Вельдховені), професійний гравець у сквоші

Галерея

Примітки

Посилання 
  
 
Громади Північного Брабанту
Articles with hAudio microformats
Географія Нідерландів